Marshall je lahko:
 Marshall (priimek)
 Marshall Aerospace

Kraji 
 Marshall, Aljaska
 Marshall, Arkansas
 Marshall, Kalifornija
 Marshall, Illinois
 Marshall, Indiana
 Marshall, Michigan
 Marshall, Minnesota
 Marshall, Misuri
 Marshall, Oklahoma
 Marshall, New York
 Marshall, Severna Karolina
 Marshall, Teksas
 Marshall, Virginija
 Marshall, Wisconsin

Ljudje 
 Marshall Warren Nirenberg, ameriški biokemik in genetik

Glej tudi 
 maršal